Obří slalom žen na Mistrovství světa v alpském lyžování 2023 se konal ve čtvrtek 16. února 2023 jako pátý a předposlední ženský závod světového šampionátu v Courchevelu a Méribelu. Úvodní kolo se jelo od 9.45 hodin a druhé na něj navázalo ve 13.30 hodin. Do technické disciplíny probíhající na méribelské sjezdovce Roc de Fer nastoupilo 114 slalomářek ze 52 států.

Obhájkyní zlata byla Švýcarka Lara Gutová-Behramiová, která skončila na čtvrtém místě. Úřadující olympijská vítězka, Švédka Sara Hectorová, dojela třináctá.

Medailistky 
Mistryní světa se stala průběžná lídryně Světového poháru, 27letá Američanka Mikaela Shiffrinová. Obří slalom vyhrála již na pchjongčchangské olympiádě 2018. Sedmým individuálním zlatem na mistrovstvích světa se zařadila na sdílené druhé místo k Tonimu Sailerovi (50. léta),  Marielle Goitschelové (60. léta) a Anje Pärsonové (1. desetiletí 21. století), za vedoucí Christl Cranzovou s dvanácti zlaty. Třináctou medailí ze světových šampionátů se ve statistikách po druhé světové válce, kdy se šampionáty začaly konat s dvouletou periodicitou namísto jednoleté, osamostatnila na první příčce od Nora Aamodta. Pouze Cranzová docílila ve 30. letech 20. století zisku patnácti cenných kovů, kdy se na každoročních mistrovství jely tři závody s malou konkurencí lyžařek. 

Se ztrátou dvanácti setin sekundy vybojovala stříbro 32letá Italka Federica Brignoneová, která navázala na stejné umístění z Garmisch-Partenkirchenu 2011 a celkově získala třetí medaili ze světových šampionátů. 

Bronz si odvezla 30letá Norka Ragnhild Mowinckelová, která za vítězným časem zaostala o dvacet dva setin sekundy. Po bronzu ze superkombinace v Åre 2019 si připsala druhou medaili.

Výsledky

Reference 

Obří slalom žen